Stefan Mitrović (n. 1990) – calciatore serbo
Stefan Mitrović (n. 2002) – calciatore serbo
Stefan Mitrović – pallanuotista serbo